

Biografia 
La principessa 'Maseeiso è nata il 20 novembre 2004 a Maseru, capitale del Lesotho. È la secondogenita e seconda figlia femmina di Letsie III del Lesotho e della regina 'Masenate Mohato Seeiso. Ha una sorella maggiore, la principessa Senate, e un fratello minore, il principe Lerotholi.

Diritti di successione 
Siccome la successione al trono del Lesotho esclude le figlie femmine, 'Maseeiso non occupa alcun posto nella linea di successione. L'erede del trono è intatti il fratello Lerotholi. Per garantire la parità di genere nel paese c'è una spinta richiesta per la modifica delle leggi di successione, in modo tale da garantire anche alle femmine di essere eredi del trono.

Titolo e trattamento 
 20 novembre 2004 – attuale: Sua Altezza Reale, la principessa 'Maseeiso del Lesotho

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni 
  

Principi del Lesotho